Si – dwuznak
 Si – symbol chemiczny pierwiastka krzem
 Si – skala w modelarstwie kolejowym
 układ SI – Międzynarodowy Układ Jednostek Miar
 .si – domena internetowa Słowenii
 si – nazwa solmizacyjna dźwięku muzycznego H
 SI – Towarzystwo Jezusowe
 Si – powiat w Chinach